Dirty Mind (album)
 Dirty Mind (singel)